Plusieurs navires de guerre ont été baptisés Helgoland en référence à l'île de Heligoland (en allemand : Helgoland) ou à la bataille de Helgoland, une action menée pendant la deuxième guerre du Schleswig.

Allemagne
 Helgoland (1860), un navire de la Rickmers Line ayant fait naufrage en 1863
 SS Helgoland (1870), un navire à vapeur de la Hamburg America Line (HAPAG) en service de 1872 à 1979.
 SS Helgoland (1891), un remorqueur de la Hansa Line en service jusqu'en 1928
 SS Helgoland (1896), navire à vapeur de la Norddeutscher Lloyd (NDL) en service de 1900 à 1914.
 SMS Helgoland (1909), un cuirassé de 23 000 tonnes de la classe Helgoland, lancé en 1909.
 SS Helgoland (1919), navire à vapeur de la HAPAG en service jusqu'en 1922.
 SS Helgoland (1922), navire à vapeur de la NDL en service de 1936 à 1942.
 SS Helgoland (1939), navire à vapeur de la HAPAG en service jusqu'en 1946.
 SS Helgoland (1942), un baleinier réquisitionné par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale.
 MV Helgoland, un navire-hôpital utilisé pendant la guerre du Vietnam de 1966 à 1971.
 Helgoland (remorqueur allemand), un remorqueur de la classe Helgoland (Type 720), désaffecté en 1997.

Autriche-Hongrie 
 SMS Helgoland (1867), corvette.
 SMS Helgoland (1912), croiseur de classe Novara.

Danemark 
 HDMS Helgoland (1878), une barbette de défense côtière en fer à la fin des années 1870.